Govaert :

 Félix Govaert (1847-1912), homme politique belge
 Place Félix Govaert, une place de la commune d'Auderghem 
 Fusine Govaert (née en 1998), joueuse américaine de hockey sur gazon
 Gilbert Govaert (né en 1951), joueur de football belge
 Jacqueline Govaert (née en 1982), chanteuse et pianiste néerlandaise